Die Saison 2020/21 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die siebenundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 12. September 2020 und endete am 15. Mai 2021. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der SV Lindow-Gransee, der auf den Aufstieg in die Deutsche Volleyball-Bundesliga verzichtete. Die Juniors Frankfurt zogen sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende 13 Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 TV Achim-Baden
 VC Bitterfeld-Wolfen
 TuB Bocholt
 USC Braunschweig
 VV Humann Essen
 Juniors Frankfurt
 Kieler TV
 SV Lindow-Gransee
 Moerser SC
 TuS Mondorf
 PSV Neustrelitz
 FC Schüttorf 09
 SV Warnemünde

Da die Saison 2019/20 wegen der COVID-19-Pandemie abgebrochen wurde, gab es keinen Titelverteidiger und keinen Absteiger. Chemie Volley Mitteldeutschland zog sich zurück. Der VC Olympia Berlin spielte in dieser Saison in der 1. Bundesliga. Das mit Sonderspielrecht ausgestattete Team der Juniors Frankfurt startete in dieser Saison in der 2. Bundesliga Nord. Aufsteiger aus der Dritten Liga Nord war der PSV Neustrelitz.

Ergebnisse 
Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland mussten zahlreiche Spiele auf einen anderen Termin verschoben werden.

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Ehrungen 
Nico Wegner vom TuS Mondorf wurde mit neun Medaillen (6 mal Gold, 3 mal Silber) wertvollster Spieler („Most Valuable Player“) der Liga.

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde der TSV Grafing, der auf den Aufstieg in die Deutsche Volleyball-Bundesliga verzichtete. Absteigen musste der TV Bliesen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende 15 Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 TV Bliesen
 GSVE Delitzsch
 VC Dresden
 FT 1844 Freiburg
 VYS Friedrichshafen
 Blue Volleys Gotha
 TSV Grafing
 TV/DJK Hammelburg
 Baden Volleys SSC Karlsruhe
 TuS Kriftel
 L.E. Volleys
 TGM Mainz-Gonsenheim
 TSV Mimmenhausen
 TSV Mühldorf
 SV Schwaig

Da die Saison 2019/20 wegen der COVID-19-Pandemie abgebrochen wurde, gab es keinen Titelverteidiger und keinen Absteiger. Die Alpen Volleys Haching II spielten als TSV Unterhaching in der 1. Bundesliga. Das Volleyball-Internat Frankfurt spielte in der Nordstaffel. Aufsteiger aus der Dritten Liga waren der TV Bliesen (Süd) sowie der TSV Mühldorf und der VC Dresden (Ost). Die VolleyYoungStars Friedrichshafen starteten wieder mit einem Sonderspielrecht.

Ergebnisse 
Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland mussten zahlreiche Spiele auf einen anderen Termin verschoben werden.

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Ehrungen 
Fabian Wagner vom TSV Grafing wurde mit 16 Medaillen (15 mal Gold, 3 mal Silber) wertvollster Spieler („Most Valuable Player“) der Liga.

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

Einzelnachweise 

2020 21
Volleyballsaison 2020/21